Unterseeboot 67 ou U-67 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boote durant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

L'Unterseeboot 67 a été construit en 1915 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de se rendre en 1918. 
Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont aussi donné à 2 autres U-boot une désignation similaire: 
L'Unterseeboot UB-67 a été construit en 1917 et s'est rendu en 1918. 
L'Unterseeboot UC-67 a été construit en 1916 et s'est rendu en 1919.

L'Unterseeboot 67 a été mis en service en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé en 1943.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940